Bahçelievler, « maisons avec jardin » en turc, peut désigner :

Toponymes

Bahçelievler : l'un des 39 districts d'Istanbul ;
 Bahçelievler : l'un des 124 quartiers du district de Çankaya, à Ankara ;
 Bahçelievler : l'un des quartiers du district de Pendik à Istanbul ;

Transports 
 Bahçelievler : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul ;
 Bahçelievler : une station de l'Ankaray, métro léger d'Ankara ;

Homonymie de toponyme